Por Sincorá, topônimo brasileiro, pode estar à procura de:
Serra do Sincorá - acidente geográfico do estado da Bahia
Barão do Sincorá - título nobiliárquico em alusão à Serra.
Contendas do Sincorá - município da Bahia.

Desambiguação